A 615-ös számú regionális autóbusz Örkény és Táborfalva között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Örkény, Aranyfürt Csárda*||16
|align=left|
|-
|1|| Örkény, posta*||15
|align=left|
|-
|2|| Örkény, vasútállomás bejárati út*||14
|align=left|
|-
|3|| Táborfalva, autóbusz-forduló||13
|align=left|
|-
|4|| Táborfalva, Rákóczi utca 27.||12
|align=left|
|-
|5|| Táborfalva, Arany János utca||11
|align=left|
|-
|6|| Táborfalva, Rákóczi utca 212.||10
|align=left|
|-
|7|| Táborfalva, Kossuth utca 79.||9
|align=left|
|-
|8|| Táborfalva, Iskola utca||8
|align=left|
|-
|9|| Táborfalva, Körösi út||7
|align=left|
|-
|10|| Táborfalva, vasútállomás||6
|align=left|
|-
|11|| Táborfalva, 50-es út||5
|align=left|
|-
|12|| Táborfalva, Tarcsai út||4
|
|-
|13|| Táborfalva, mosoda||3
|
|-
|14|| Táborfalva, Honvéd utca||2
|
|-
|15|| Táborfalva, varroda||1
|
|-
|16|| Táborfalva, laktanya||0
|
|}
*Csak néhány járat érinti.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak